Escala cartográfica — utilizada no dimensionamento de mapas
Escala musical 
Escala (instrumento)  — utilizada em instrumentos de corda
Escala (medidas)  — utilizada para quantificar grandezas quantitativas ou qualitativas
Escala logarítmica
Escala (estatística) — usada na Estatística para organizar as medições feitas a uma determinada amostra
Escala (viagem) — paragem numa viagem
L'Escala — município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de tecnologia